Борохов — фамилия; имеет женскую форму Борохова. Может также выступать в качестве топонимов.

Персоналии 
 Борохов, Александр Исаакович (1925—2005) — советский и российский врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор.
 Борохов, Бер (1881—1917) — еврейский политический деятель, идеолог рабочего сионизма.
 Борохов, Шломо (род. 1941) — советский и израильский шашист.
 Борохова, Наталья Евгеньевна (род. 1967) — российский юрист, писатель, преподаватель, адвокат.

Топонимы 
 Борохов — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.

См. также